Bassano kan syfta på:

 Bassano (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Italien 

 Bassano del Grappa, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Bassano Bresciano, kommun,  Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Bassano Romano, kommun, Lazio, Provincia di Viterbo, 
 Bassano in Teverina, kommun, Lazio, Provincia di Viterbo,

Kanada 

 Bassano (ort), Alberta, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar